American Middle Class — дебютный студийный альбом американской кантри-певицы Анджелины Пресли. Диск вышел 14 октября 2014 года на лейбле Slate Creek Records. Продюсером был Jordan Powell.
Номинация на премию «International Album of the Year» британской ассоциацией UK Americana Music Association. Также включён в список лучших кантри-альбомов «Favorite Country Albums» сайтом AllMusic.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, AllMusic, Rolling Stone, The Observer, The Daily Telegraph, Billboard, Uncut, Robert Christgau, PopMatters, Exclaim!, Tampa Bay Times, The New York Times.

Итоговые списки

Список композиций 
Все треки были написаны Анджелиной Пресли или ею с соавторами.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Кантри-альбомы